Agénor (en griego antiguo Αγήνωρ) es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

 Agénor, rey de Canaán, hijo de Poseidón y Libia. 
 Agénor, héroe de Troya, hijo de Antenor. Participó en la guerra de Troya.
 Agénor. Por orden de su padre Fegeo asesinó a su cuñado Alcmeón. 
 Agénor, rey de Argos, hijo y sucesor de Tríopas. Pertenecía a la dinastía de Foroneo. Fue padre de Crótopo.
 Agénor, uno de los cincuenta hijos de Egipto, muerto por su mujer: Enipe.
 Agénor, hijo de Pleurón.
 Agénor, hijo de Belo, hermano de Egipto